Villandrando est un nom propre espagnol. Il peut faire référence à :

Étymologie 
En espagnol, Villandrando est une contraction de Villa Andrando.

Personnalités 
 Don Alonso Lopez apanagé de Villa-Andrando (~1200), cadet de Biscaye :
 Alvar Garcia de Villa-Andrando, commence une lignée de regidores de Valladolid
 Andrès de Villa-Andrando, s’établit en France en Guyenne à la suite de la Reine Blanche de Castille : il y aurait acquis la seigneurie de Villandraut passée plus tard aux Goth (famille du Pape Clément) ;
 ...
 Juan Garcia Gutierrez de Villandrando (?-1340), caballero de la Orden de la Banda, un noble espagnol du Moyen Âge, épousa Thérèse de Villaines ;
 Pedro de Villandrando (?-1400), señor de Bambiella, fils du précédent, un noble espagnol du Moyen Âge ;
 Rodrigo de Villandrando ou Rodrigue de Villandrando (vers 1386 - vers 1457), surnommé « L'Empereur des brigands » ou « L'Écorcheur », fils du précédent, comte de Ribadeo et de Valladolid, seigneur d'Ussel, originaire selon certaines sources du village de Villa Andrando (voir Dehesa de Villandrando ci-dessous) en Castille, entre Burgos et Palencia en Espagne, de lignée française par sa grand-mère Thérèse de Villaines, un guerrier espagnol et capitaine cruel d'une bande de mercenaires célèbre au Moyen Âge, pendant la guerre de Cent Ans, qui commit de nombreuses exactions et des pillages et établit son pouvoir à base de rançons en France, notamment en Bourgogne, dans le Bourbonnais, en Limousin, dans le Bordelais et le Languedoc ;
 Pedro de Villandrando y Zuñiga, comte de Ribadeo, seigneur de Navia, fils de Rodrigue de Villandrando
 Ruy Garcia de Villandrando, regidor de Valladolid, frère cadet de Pedro de Villandrando ;

 Agustín de Rojas Villandrando (1572-entre 1618 et 1635), un écrivain, dramaturge et acteur du siècle d'or espagnol ;
 Rodrigo de Villandrando (1588-1622), un peintre de cour espagnol.

Toponymie 
 La Dehesa de Villandrando : un pâturage et un ensemble agricole aménagé en hôtel pour chevaux en transit, situé sur la commune espagnole de Cordovilla la Real, non loin de Quintana del Puente, entre Burgos et Palencia. C'est le fief d'origine de la famille noble De Villandrando.

Odonymie 
 Calle de Villandrando, une rue de la ville de Ribadeo dans la province de Galice en Espagne ;
 Impasse de Villandrando, une rue de la commune française de Charvieu-Chavagneux dans le département de l'Isère ;

Divers 
 Fundación Villandrando, une fondation et un centre scolaire espagnol de la ville de Palencia créée en 1907 par la Vicomtesse de Villandrando

Notes et références